Vernon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Vernon County (Missouri)
Vernon County (Wisconsin)